Příjmení Stavěl nosí více významných osobností:

 Cyril Stavěl (1921–1990) – český římskokatolický duchovní
 Jan Stavěl (1869–1938) – moravský římskokatolický duchovní
 Josef Stavěl (1901–1981) – český psycholog